Чепешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Богденіца.
 Чепешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Кунгря.